Коти-Кьявари (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Входит в состав кантона Тараво-Орнано. Округ коммуны — Аяччо.

Код INSEE коммуны — 2A098.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 733 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 449 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 297 были экономически активными, 152 — неактивными (показатель активности — 66,1 %, в 1999 году было 53,8 %). Из 297 активных работало 256 человек (148 мужчин и 108 женщин), безработных было 41 (11 мужчин и 30 женщин). Среди 152 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 66 были неактивными по другим причинам.

В 2008 году в коммуне насчитывалось 314 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживали 686 человек, медиана доходов составляла 17 910 евро на одного человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Южная Корсика